Mapai puede referirse a:
 Mapai, un partido político israelí existente hasta 1968.
 Mapai, una localidad mozambiqueña.